Леммле () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Леммле, Карл (1867—1939) — кинопродюсер, основатель старейшей (из существующих) американской киностудии Universal, который курировал создание более чем 400 немых фильмов.
 Леммле, Карл (младший) (1908—1979) — американский предприниматель, продюсер, сын режиссёра и основателя киностудии «Universal Studios» Карла Леммле.
 Леммле, Карла (1909—2014) — американская актриса, племянница основателя студии «Universal Pictures» Карла Леммле, а также одна из последних актрис, снимавшихся в эпоху немого кино.